Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2022 пройде з 29 жовтня по 6 листопада у Ліверпулі, Велика Британія.

На чемпіонаті встановлюються перші володарі ліцензій на Олімпійські Ігри 2024 в Парижі, Франція. Так за результатами командних змагань командну ліцензію на Ігри здобули жіночі збірні США, Великої Британії та Канади.

Медалісти

Чоловічі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Квіліфікація

Чоловічі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Виступ української збірної 
Чоловіки

Жінки

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

2022
Спортивна гімнастика
Жовтень 2022
Листопад 2022
2022 у британському спорті